IRQ kan syfta på

 IRQ – nationalitetsbeteckningen för motorfordon från Irak
 IRQ – landskod ISO 3166-1 för Irak
 IRQ – Internationella olympiska kommitténs kod för Irak
 IRQ – förkortning för datortermen interrupt request